Plaats in Indonesië
 Keserangan (Ciruas), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Keserangan (Pontang), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam